Armando Castro (, ) é um cantor brasileiro.

Discografia 
Lolita/Deliciosa ilusão
Mãezinha/Bodas de ouro
Pensando em ti/Eis a razão
Saara/Eu me vingarei
Não passa de um sonho/Mayra
Porque não me queres/Sombra alongada

Cantores do Brasil